Генріх Сандомирський (1131 – 18 жовтня 1166) - князь Сандомирський з 1138 (титулярний) та з 1146 (фактичний) до смерті.
Праправнук Великого князя Київського Володимира Святого.
По батьківській та материнській лінії був нащадком Великих князів Київських Володимира Святого та Ярослава Мудрого.

Був п'ятим (третім з доживших до дорослого віку) синів князя Польщі Болеслава III і Соломії з Берґу, доньки графа Бергського.

Біографія 
Після смерті батька, відповідно до його заповіту отримав Сандомирське князівство. 

Оскільки на час смерті Болеслава III він все ще був неповнолітнім (1138 р.), князівством правив його старший (зведений) брат Владислав. 
Генріх зміг фактично вступити у володіння Сандомиром тільки після того як Владислава ІІ було скинуто 1146 року.

1149 році, разом зі своїм старшим (рідним) братом Болеславом IV, взяв участь у військовій експедиції на Київ для підтримки Великого князя Київського Ізяслава II у його боротьбі за владу в Київській державі.

Відомий участю у Другому Хрестовому поході та в боях в Палестині (1154-1155).  Загинув під час походу на язичників-прусів.

Згідно з літописами, Генріх був убитий в бою проти прусів-язичників 18 жовтня 1166 р. 

Дружина (імовірно):
 Євдокія, дочка Володимира Володаревича, засновника першої Галицької династії. Дітей не було.

За своїм заповітом він залишив князівство своєму наймолодшому братові Казимиру II Праведному, який до цього часу залишався без земель. 
Проте старші брати Болеслав IV і Машко ІІІ захопили Сандомир й князіство було розділене на три частини. 

Лише 1173 року, після смерті Болеслава, Казимир зміг прийняти титул князя Сандомирського.

Родовід 
Генріх Сандомирський веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Receint Issues in Polish Historiography of the Crusades 
 The archetypal crusader: Henry of Sandomierz, the second youngest son of Bolesław III of Poland 

П'ясти
Князі Польщі
Князі сандомирські
Монархи, загиблі в бою